Евва:

Реки
 Евва (приток Вашки)
 Евва (приток Ликины)

См. также 
 Большая Евва
 Малая Евва